Herzl (Hertzl, Herczl) se poate referi la:
 Theodor Herzl (1860  1904), un ziarist și dramaturg evreu 
 Muntele Herzl, un deal situat în vestul Ierusalimului
 Herțlia, un oraș în Israel

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești